Света Петка може да се отнася за:

Християнски светици 
 Петка Римлянка (2 век)
 Петка Иконийска (3-4 век)
 Петка Българска (11 век)

Селища 
 Света Петка, село в Южна България, в община Велинград;
 Света Петка, село в Община Сопище, Република Македония;
 Света Петка, днес Агия Параскеви, село в дем Лерин, Гърция;
 Света Петка, днес Агия Параскеви, село в дем Кукуш, Гърция;
 Света Петка, крепост над град Пещера, България;
 Света Петка, бивше село на територията на днешен дем Костур, Гърция.

Църкви 
 „Света Петка“, в Балша;
 „Света Петка“, в Белградската крепост;
 „Света Петка“, във Варна;
 „Света Петка“, във Видин;
 „Света Петка Стара“ в Пловдив;
 „Света Петка Българска“, в местността Рупите;
 „Света Петка“, в Русе;
 „Света Петка Самарджийска“ в София;
 „Света Петка Стара“ в София;
 „Света Петка“ в Хрупища (Аргос Орестико).
„Света Петка“ в Сейнт Питърсбърг, САЩ

Параклиси 
 „Света Петка“, скален параклис в Западна България, над квартал Баринци на град Трън

Манастири 
 Бистришки манастир „Света Петка“, край Бистрица, област София
 Загоричански манастир „Света Петка“, край Загоричани, Гърция
 Мулдавски манастир „Света Петка“, край Асеновград, област Пловдив
 Петрички манастир „Света Петка“, край Петрич, област Благоевград
 Чепърлянски манастир „Света Петка“, край Чепърлянци, Софийска област

Други 
 Света Петка – пивоварна фабрика в гр.Русе (1877-1929)

Вижте също 
 Света Параскева